Різак може означати:
 Різак — пристрій для різання
 Газовий різак — апарат, що служить для різання металу струменем різального кисню
 Різак — рід дворічних зіллястих рослин з родини Окружкових
 Водяний різак — монотипний рід багаторічних водяних трав родини Жабурникових
 Терморізак (гірництво) — породоруйнуючий термогазоструминний інструмент.

Прізвище 

Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 566 носіїв; найбільше — на Буковині.
 Різак Іван Михайлович (* 1965) — український політик, доктор фізико-математичних наук.
 Різак Юрій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки